A lista a seguir traz o valor dos salários mínimos de cada país membro da Organização das Nações Unidas mais Taiwan, Chipre do Norte, Hong Kong, Kosovo e Saara Ocidental.

= Dólar cotado a R$3,77.

Salário Mínimo Nacional segundo o site Countryeconomy.com 
(Incompleto)

 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Consultado em 16 de março de 2023

Listas de direito
__NÃOEDITARSEÇÃO__
Listas de países